Juan de la Cosa puede referirse a:

 Juan de la Cosa (- 1510), navegante y cartógrafo español;
 Luis Carrero Blanco (1904-1973), militar y político español que usó el seudónimo literario de Juan de la Cosa;
 Juan de la Cosa (2006), buque sanitario de salvamento del Instituto Social de la Marina español, botado en 2006.